Probleemgestuurd onderwijs, een onderwijsmethode
 PGO (motorfiets), een Taiwanees merk van motorvoertuigen
 PGO (automerk), een Frans automerk
 Particuliere Gegevensbeherende Organisatie, thans soortenorganisatie genoemd, een vrijwilligersorganisatie die veldonderzoek aan flora of fauna coördineert
 Fonds PGO, een Nederlands voormalig fonds dat subsidies verstrekte aan patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties (pgo-organisaties)
 Persoonlijke gezondheidsomgeving, een digitale omgeving om eigen medische gegevens te beheren